Německé příjmení Ressel se vyvinulo z německého křestního jména Andreas a nosí jej následující osobnosti:
 Alfréd Ressel – československý odbojář, generálmajor ve výslužbě
 Anton Franz Ressel – pedagog a publicista působící ve Frýdlantském výběžku
 Dominic Ressel – německý zápasník–judista
 Franco Ressel – italský herec
 Grant Ressel – americký fotbalista
 Josef Ressel – český vynálezce
 Milan Ressel – český malíř, grafik, ilustrátor a restaurátor
 Peter Ressel – nizozemský fotbalista
 Steve Ressel – americký ilustrátor a režisér animovaných seriálů
 Wilhelm Ressel – rakouský spisovatel, básník, dramatik, redaktor a přírodní léčitel

Reference

Související články 
 Resl
 Ressl

Německá příjmení